Arkhelaosz görög mitológiai alak, Aigüptosz fia
 Arkhelaosz görög mitológiai alak, Élektrüón fia
 Arkhelaosz görög mitológiai alak, Sziküón királya
 Arkhelaosz görög mitológiai alak, Témenosz fia
 Arkhelaosz (filozófus) az i. e. 5. században, Anaxagorasz tanítványa, Szókratész mestere
 Arkhelaosz makedón király az i. e. 5. század végén
 Arkhelaosz (költő) az i. e. 3. és 2. században
 Arkhelaosz (szobrász) az i. e. 2. században
 Arkhelaosz (pontoszi hadvezér) VI. Mithridatész pontoszi király hadvezére az i. e. 1. század elején
 Arkhelaosz (főpap), Arkhelaosz pontoszi hadvezér fia, a ptolemaida IV. Bereniké férje az i. e. 1. században
 Arkhelaosz Sziszinész görög államférfi, író az i. e. 1. században és az 1. században, Arkhelaosz (pontoszi hadvezér) dédunokája
 Arkhelaosz (Nagy Heródes fia) zsidó király az 1. században